Persson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arne Persson
 Nathan Petter Herman Persson